Кёнигсегг — владетельный швабский род, к которому, в частности, принадлежали:
 граф Кёнигсегг-Ротенфельс, Лотарь фон (1673—1751) — фельдмаршал Священной Римской империи, с 1736 по 1738 год президент австрийского гофкригсрата.
 Кристиан фон Кёнигсегг (род. 1972) — основатель шведской компании Koenigsegg Automotive AB
 Фридерик Эрнст фон Кенигсек (1666—1703) — королевский польский и курфюрстский саксонский полковник и генерал-адъютант, чрезвычайный посланник в России.

См. также 
 Koenigsegg — шведская компания-производитель эксклюзивных автомобилей спортивного класса.

Примечания